Matthias Müller (ur. 1954) – niemiecki piłkarz, reprezentant NRD
 Matthias Müller (ur. 1982) – szwajcarski zawodnik biegający na orientację

Zobacz też 
 Mathias Müller